Ferenc Kiss puede referirse a varias personas:

 Ferenc Kiss (luchador) (1942-2015), luchador húngaro.
 Ferenc Kiss (atleta) (1955-), atleta húngaro.